Tur puede referirse a los siguientes términos:
 Nuncia María Tur, botánica argentina.
 Precio voluntario para el pequeño consumidor, abreviado como TUR.
 Capra caucasica, conocida como tur del Cáucaso occidental.

Wikipedia:Desambiguación